

Geografie

Oost-Azië
Banda (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Banda (stad in Uttar Pradesh), een stad in de Indiase staat Uttar Pradesh
Banda (stad in Madhya Pradesh), een stad in de Indiase staat Madhya Pradesh
Banda Atjeh (vroeger ook Kutaraja), de hoofdstad van de Indonesische provincie Atjeh (Sumatra) 
Banda-eilanden, een eilandengroep in Indonesië
Bandazee, de zee rondom die eilanden
Banda Neira (eiland), het hoofdeiland
Banda Neira (stad), de hoofdstad

Argentinië
Banda (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Banda del Río Salí, een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
La Banda, een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero

Afrika
 Banda (Congo-Brazzaville), een deelstaat van Congo-Brazzaville.

Muziek
banda, een muziekgroep of orkest, in diverse Latijnse talen zoals Italiaans, Spaans, Portugees. Vergelijk Muziekgroep
Banda (muziek), een muziekvorm uit Mexico
Banda Banda, een muziekbeweging uit Italië
Harmonieorkest (banda), zie bijvoorbeeld José Pérez Vilaplana of Francisco José Valero-Castells
Banda, een op folklore muziek geënte muziekgroep uit Slowakije

Personen
Barbra Banda, Zambiaans voetbalster
Bradley Banda, Gibraltarees voetbaldoelman
Hastings Kamuzu Banda, een voormalig president van Malawi
Rupiah Bwezani Banda, vanaf 2008 president van Zambia

Overige
Banda (Austronesische taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Bandatalen, een taalfamilie binnen de Niger-Congotalen
Banda-Bambari, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Banda-Banda, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan
Banda-Mbrès, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan
Banda-Ndélé, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan
Banda-Yangere, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Centraal-Zuidelijk Banda, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Kinshasa en Soedan
Togbo-Vara-Banda, gesproken in Congo-Kinshasa, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan
West-Centraal-Banda, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan
Zuid-Centraal-Banda, gesproken in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo-Kinshasa
Bandha, een techniek uit yoga